Stößbach ist ein Gewässername:

 Stößbach (Appelbach), rechter Zufluss des Appelbachs in Sankt Alban, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Stößbach (Fiselbach), linker Zufluss des Fiselbachs (zur Rotach, zum Bodensee) bei Schneris, Gemeindeteil Wolketsweiler, Horgenzell, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Stößbach (Niedergrundbach), linker Zufluss des Niedergrundbachs (zum Forstbach, zum Mittelrhein) vor Niederwallmenach, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz